Andlauer ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Louis Marie Andlauer (1869–1956), französischer General
 Julien Andlauer (* 1999), französischer Autorennfahrer
 Louis Marie François Andlauer (1876–1915), französischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 Andlau (Begriffsklärung)